Mračaj je lahko:
 Mračaj Krstinjski (Hrvaška)
 Mračaj (Hrvaška)